STF Group es una empresa colombiana fundada en la ciudad de Cali en 1994, la cual se dedica a la industria textil. Es considerada una de las más grandes del sector en Colombia y es reconocida por sus marcas Studio F, ELA y Studio F Man, las cuales producen más de 6 millones de prendas de vestir al año.​  Tiene su centro de operaciones en el Valle del Cauca, cuenta con más de 3.000 empleados directos, tanto administrativos, comerciales y de producción, a su vez, genera más de 2.000 empleos indirectos en el sector de la confección, quienes ayudan en la fabricación de sus prendas.

Historia

Orígenes 
STF Group  fue fundada por Carlos Alberto Acosta Hazzi, hijo de Carmen Faride Hazzi, quien inició trabajando en 1982 en el negocio familiar, Faride Fashion. En 1994  Carmen Faride y sus hijos deciden dividir la sociedad Faride Fashion creando así 3 líneas de negocio llamadas:

 New Faride
 Faride Siglo XXI
 Faride Studio

Faride Studio es la marca que hoy se conoce como Studio F, liderada por uno de sus hijos, Carlos Alberto Acosta Hazzi. En  2002, en busca de expansión,  la empresa cambió su nombre a STF Group SA. Conglomerando a Studio F y dando paso al nacimiento de una nueva marca, conocida actualmente como ELA, dedicada a un público más juvenil y con precios más asequibles.

Actualidad 
En la actualidad, STF Group es catalogada como una de las 5 empresas de moda más importantes de Colombia, según el reporte Nacional de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Empresa que sigue creciendo  de la mano de sus marcas Studio F, ELA y Studio F Man. 

STF Group hace énfasis en la importancia de aportar al bienestar y desarrollo de sus empleados y comunidad, al igual que la retribución a la sociedad. 

El grupo recibió en el 2013 el premio Mérito Exportador otorgado por Adicomex gracias a su contribución de 6.500 nuevas ocupaciones laborales y aportando a la generación de empleo.  En 2019 recibió también la orden al mérito Vallecaucano en la categoría empresarial por su aporte al desarrollo económico y social de la región.

Marcas 
STF Group opera bajo cuatro marcas de moda en Latinoamérica con el objetivo de abarcar diferentes públicos. Cada una, representa un segmento en particular

Studio F 
Es la marca de moda colombiana que se caracteriza por prendas de vestir sofisticadas y con estilo. Su objetivo es aportar diferentes alternativas de looks para cualquier ocasión de uso y con productos de alta calidad para resaltar la belleza y la delicadeza de las mujeres. Studio F es reconocida por la calidad y ajuste de sus jeans. Actualmente esta marca opera en 8 países de Latinoamérica con alrededor de 226 tiendas y con aspiraciones de expansión. ​

Studio F Man 
Esta marca inició en diciembre del 2018 con el objetivo de vestir a un hombre sofisticado, casual y contemporáneo, brindando importancia a la moda masculina a través de prendas elegantes, modernas y de alta calidad. Actualmente se encuentra en 18 ciudades principales de Colombia con alrededor de 4 tiendas propias y 31 tiendas compartidas con Studio F.

ELA 
Esta marca se caracteriza por una imagen más juvenil denominada como el Street Style de América Latina. Representa un estilo fresco, creativo e innovador para mujeres jóvenes que buscan un estilo moderno y urbano. Actualmente se encuentra operando en Colombia con alrededor de 172 tiendas y con 5 tiendas más en panamá. ​

ELA Kids 
ELA Kids es la línea infantil para niñas entre los 4 y los 12 años de edad. Una apuesta con referencias y tendencias creadas especialmente para este segmento. Sus colecciones se pueden encontrar en todas las tiendas ELA de Colombia.

Canales de venta 
Los medios seleccionados más importantes para la venta de sus productos son: Venta en línea a través del ecommerce de cada una de sus páginas, que funciona tanto para Colombia como para otros países de Latinoamérica y con las tiendas físicas oficiales de cada región (sus ubicaciones se pueden consultar en la página web). El canal online se ubica en el top de los medios que registran mayores ventas con crecimientos mes a mes.

STF Group inició con su primer ecommerce en Colombia, en el año 2017 para Studio F y para ELA en el 2018. Hasta el momento su presencia en línea es cada vez más fuerte, acortando la brecha de comercialización hacia nuevos países 

En el primer semestre del año tuvo un incremento del 54% frente al mismo periodo en el año anterior. En su facturación el 79% corresponde a Colombia y el 21% al resto de países.

Presencia Internacional 
La marca Studio F se ha expandido de manera exponencial tanto en Colombia como en diversos países de Latinoamérica fortaleciendo así, su posicionamiento y reconocimiento dentro de  la industria de la moda.  

En su planta de producción ubicada en el Valle del Cauca (Colombia) se elabora alrededor del 90% de sus productos que luego son distribuidos y comercializados en Centro y Suramérica. 

Su sede principal se encuentra en Colombia donde cuenta con más de 141 tiendas físicas en centros comerciales y zonas importantes de cada región, sin contar a las demás tiendas de las otras marcas que pertenecen al grupo.

A inicios del año 2022 abrió su última tienda en Barranquilla (Colombia) y espera realizar nuevas aperturas en Chile, Puerto Rico y Estados Unidos. ​ ​ 

STF Group abrió su primera tienda internacional en México. Este país se consolida como uno de los primeros mercados extranjeros de alta importancia para el grupo con 64 tiendas. 

Las marcas como ELA y Studio F tienen fuerte presencia en Latinoamérica, siendo Studio F quien tiene más tiendas a nivel internacional, tanto en Colombia como en Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile, México y Panamá.

A continuación, se registra la cantidad de tiendas a nivel internacional:

Cifras entre 2021 y 2022 ​​

Colecciones 
Para Studio F se crean al año cuatro colecciones de temporadas: primavera, verano, otoño e invierno. En cada una de ellas el denim siempre está presente, siendo este su producto estrella.  Adicional, a lo largo de las temporadas, sus diseñadores crean piezas pensadas en looks para la oficina, la playa y los climas fríos. Cada una de estas prendas se complementan con una línea de accesorios que incluye zapatos, bolsos, sombreros, bisutería y demás complementos. 

Para ELA se manejan alrededor de 6 colecciones al año compuestas por un gran portafolio de prendas, accesorios, calzado y la línea infantil.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Oficial Colombia

Sitio Oficial ELA

Sitio oficial Studio F México

Sitio oficial Studio F Panamá

Sitio oficial Studio F Chile
Empresas
Organizaciones
Industria textil
Moda de Colombia
Moda